Ларионово — деревня в Петушинском районе Владимирской области России, входит в состав Пекшинского сельского поселения.

География 
Расположена в 24 км к северо-востоку от райцентра Петушки на правом берегу реки Пекша.

История 
По писцовым книгам 1637 года деревня Ларионово значилась в Матренинской волости с центром в Воскресенском погосте.

До революции деревня являлась центром Воронцовской волости Покровского уезда, с 1924 года — в составе Болдинской волости Владимирского уезда. В 1859 году в деревне числилось 26 дворов, в 1905 году — 48 дворов, в 1926 году — 45 дворов. В располагавшейся севернее деревне Филино в 1905 году было 58 дворов и 325 жителей.  

С 1929 года деревня являлась центром Ларионовского сельсовета Собинского района, с 1945 года — в составе Петушинского района, с 2005 года — в составе Пекшинского сельского поселения. В 1965 году с деревней объединена деревня Филино, в 1974 году — деревня Степаньково.

Население

Примечания 

Населённые пункты Петушинского района
Населённые пункты Покровского уезда